Кубок Австрії з футболу 1989–1990 — 56-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вдвадцяте здобула Аустрія (Відень).

Календар

Перший раунд 

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 серпня 1989

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 серпня 1989

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 серпня 1989

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 серпня 1989

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 1989

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 вересня 1989

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 1989

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 1989

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 1989

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 1989

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 листопада 1989

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 листопада 1989

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 листопада 1989

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 грудня 1989

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 квітня 1990

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 1990

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 квітня 1990

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 квітня 1990

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1989—1990
Австрія
Австрія
1989 в австрійському спорті
1990 в австрійському спорті